Bellavista (berg), een berg in het Berninamassief
Bellavista (district van Callao), een district in de provincie Callao in Peru
Bellavista (district van Bellavista), een district in de provincie Bellavista in Peru
Bellavista (eiland), een eiland aan de Golf van Guayaquil, Ecuador
Bellavista (provincie), een provincie van Peru
Bellavista (klimroute), een klimroute in de Dolomieten

Zie ook
Bella Vista (doorverwijspagina)